Ондо́зеро:

 Ондозеро — озеро в средней части Карелии.
 Ондозеро — посёлок в Муезерском районе Карелии.